Хосе Канепа (, годы жизни неизвестны) — уругвайский шахматист.

Чемпион Уругвая 1941 г.

В составе сборной Уругвая участник международного матча со сборной СССР (1954 г.).

Участник ряда крупных международных турниров, проводившихся на территории Южной Америки.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Канепы в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Канепы на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века